Jens Eckhoff ist der Name folgender Personen:

* Jens Eckhoff (Politiker) (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Jens-Michael Eckhoff, bürgerlicher Name von Jean-Michel Tourette (* 1975), deutscher Musiker, siehe Wir sind Helden #Jean-Michel Tourette